A szűrő vagy filter általános jelentése: keverékek szétválasztására való eszköz. Hétköznapi jelentésében általában különböző halmazállapotú anyagokat választ el egymástól (folyadék és szilárd, illetve gáz és szilárd).

Kémia, technika, anyagtudományok 

 Akváriumszűrő, az akvarisztika fontos eszköze
 Szűrő (kémia), olyan eszköz (általában membrán vagy réteg), ami bizonyos anyagokat vagy tárgyakat átenged, másokat visszatart
 Szűrőpapír, féligáteresztő, a folyadék vagy gáz áramlásának útjába állított papírakadály. Az aprószemcsés szilárd anyagok eltávolítására szolgál
 Légszűrő, rostos anyagú eszköz, ami a levegőből szilárd anyagrészecskéket távolít el, például port, pollent, penészgombákat vagy baktériumokat
 Olajszűrő, az olaj szennyeződéseinek eltávolítására
 Üzemanyagszűrő
 Pneumatikai szűrő, a sűrített levegőből távolítja el a szennyeződéseket
 Vízszűrő, eltávolítja a vízből a nem oda való anyagokat, fizikai úton, illetve kémia vagy biológiai folyamat segítségével, hogy öntözésre, ivóvíznek, akváriumok vagy úszómedencék számára hasznosítható legyen.
 Cigarettaszűrő: a cigaretta része, mely a belélegzett cigarettafüst káros anyagait hivatott kiszűrni.
 Tésztaszűrő
 Hőközponti szűrők

Optika és fényképezés 
Az optikában és a fényképezés területén a fény egyes hullámhosszainak (színeinek) eltávolítására vagy kiemelésére szolgál.

 Optikai szűrő, típusai:
 Interferenciaszűrő
 Dikroikus szűrő
 Szűrő (fényképezés) vagy objektívszűrő (fotografikus szűrő), a fényképezőgép kiegészítője, az objektív elé illeszthető optikai szűrő
 Csillagászati szűrő, az amatőr csillagászatban gyakran használt távcső-kiegészítő.
 Infraszűrő (lásd: Infravörös fényképezés#Szűrők), a látható fényt átengedik, az infravöröset elnyelik vagy visszaverik
 Hidrogén-alfa szűrő, a csillagászatban használatos, a hidrogén 656,28 nanométeres színképvonalán átengedő speciális szűrő.

Jelfeldolgozás
 szűrő (jelfeldolgozás):
 aktív szűrő: olyan elektronikus áramkör, amely az elektromos áram meghatározott frekvenciáit meghatározott módon képes csillapítani vagy erősíteni.

Informatika
 Szűrő (funkcionális programozás): funkcionális programozási nyelvek különleges függvénye
 Adatfolyam feldolgozását végző programok:
 Filter (szoftver)
 Filter (Unix)
 Kép- és videofeldolgozásban:
 Videofilter
 Filter graph
 Grafikus szűrők (filterek): Képszerkesztő programok algoritmikus képmódosító eljárásai

 Csomagszűrés: az informatikában a tűzfal funkció egyik megvalósítása.
 Tartalomszűrés, emailszűrés (spamszűrés), illetve reklámszűrés (pl. Adblock Plus)

 Hibernate szűrők: a Hibernate objektum-relációs leképezést (ORM) megvalósító programkönyvtár részei.

Matematika 
 Szűrő (más szóval filter): egy részbenrendezett halmaz felszálló, véges metszetre zárt, nemüres részhalmaza.
 Ultraszűrő (más szóval ultrafilter): maximális szűrő: olyan szűrő, amely nem valódi részhalmaza egy bővebb szűrőnek.